Roesset oder Roësset ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 María Roësset Mosquera (1882–1921), spanische Malerin
 Marisa Roesset Velasco (1904–1976), spanische figurative Malerin